Savy (België), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
Savy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Aisne